Wadym Kołesnyk
 Witalij Kołesnyk
 Wołodymyr Kołesnyk